Alfred Lombard (1825-1897), homme politique français
 Alfred Lombard (1864-1940), syndicaliste belge
 Alfred Lombard (1878-1972), universitaire suisse
 Alfred Lombard (1884-1973), peintre français.